Южноми́ньский язык (также миньнань, южнофуцзяньский, хокло; ; самоназвание: Bân-lâm-gí / Bân-lâm-gú, Hō-ló-oē, Hok-kièn-oā) — один из диалектов китайского языка (согласно другой точке зрения — один из сино-тибетских языков). 

Распространён в китайской провинции Фуцзянь и на Тайване, во многих странах Юго-Восточной Азии. На нём также говорят во многих чайнатаунах по всему миру. Это один из самых распространённых языков китайской эмиграции стран Юго-Восточной Азии.

Основные (престижные) диалекты: цюаньчжанский (также известен как хоккиен или тайваньский язык) и чаошаньский ().

Классификация 
Варианты южноминьского языка, на котором говорят в провинции Чжэцзян, наиболее схожи с тем, на котором говорят в Цюаньчжоу. Варианты, на которых говорят на Тайване, похожи на три варианта Фуцзяни. При этом наиболее престижное и многочисленное по числу носителей (как на Тайване, так и на материке) цюаньчжанское наречие (города Цюаньчжоу и Чжанчжоу) на острове известно под названием «тайваньский язык».
 
Те южноминьские варианты, которые все вместе известны как «хоккиен» в Юго-Восточной Азии, также происходят из этих вариантов. Варианты южноминьского языка в области  восточной провинции Гуандун известны под общим названием чаошаньских (чаошань-минь). Они широко распространены в китайской диаспоре Юго-Восточной Азии, особенно в Малайзии, Таиланде, Камбодже, Вьетнаме, Суматре и Западном Калимантане. Филиппинский вариант происходит в основном из района Цюаньчжоу, поскольку большинство их предков — из вышеупомянутого района.
 
Южноминьский вариант языка, на котором говорят в Шанвэйе и Хайфэне, заметно отличается от чаошаньского наречия и мог появиться в результате более поздней миграции из Чжанчжоу. С лингвистической точки зрения он находится между чаошаньским и сямэньским диалектами. В юго-западной части провинции Фуцзянь местные варианты в Лунъяне и Чжанпине формируют отдельную ветвь южноминьского языка. Среди этнических китайцев, проживающих в Пинанге, Малайзии и Медане, Индонезия, сформировалась особая форма, основанная на . В Пинанге её называют , в то время как в Медане почти идентичный вариант известен как .

Наречия 

  (, Quanzhang, трад. );
 сямыньский (, Xiamen, трад. ) — престижный и, в некотором смысле, стандартный диалект;
 филиппинско-миньский (лань-нан, Lan-nang, Lân-lâng-oé, трад. );
 чжанчжоуский (Changchew, , трад. );
 цюаньчжоуский (Chinchew, , трад. );
 тайваньское наречие (Taiwanese Hokkien, Táiyǔ, Táiwānhuà, Tâi-gí, Tâi-oân-oē, Hō-ló-oē, трад. ) — занимает одно из первых мест по числу носителей;
 пенангско-миньский (Penang Hokkien, Medan Hokkien, трад. );
 дэхуа (Dehua, трад. );
 юньсяо (Yunxiao, трад. );
 датяньское (Datian, трад. );
 чаошаньское (Chaoshan, Chaozhou, Teochew, Teochiu, Tiuchiu, Diojiu, Swatoese, Diô-jiǔ-oē, трад. ).

Иногда в состав южноминьского включается также хайнаньский язык (трад. 海南話, ).

Литература 

 «Southern Min Grammar» (3 articles), Part V, Sinitic Grammar, Hilary Chappell (ed.), Oxford University Press, Oxford 2001. ISBN 0-19-829977-X. 
 DeBernardi, J. E (1991). «Linguistic nationalism--the case of Southern Min». Dept. of Oriental Studies, University of Pennsylvania. 
 Коряков, Ю.Б. Южноминьско-русская практическая транскрипция

Ссылки 

 臺灣閩南語常用詞辭典 = Тайваньский словарь общей лексики, Министерство oбразования (Тайвань)  — используется .
 台語-華語線頂辭典 = Тайваньско-китайский онлайн-словарь 
 Mair, Victor H. How to Forget Your Mother Tongue and Remember Your National Language // University of Pennsylvania

Примечания 

Китайские языки и диалекты
Языки Филиппин
Языки Китая